

Astronomia 
 8084 Dallas – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Il colonnello Hollister (Dallas) – film del 1950 diretto da Stuart Heisler
 Il mio nome è Scopone e faccio sempre cappotto (Dallas) – film del 1975 diretto da Juan Bosch

Geografia 
 Australia
 Dallas – sobborgo vicino a Melbourne

 Regno Unito
 Dallas – villaggio del Moray, Scozia

 Stati Uniti d'America
 Dallas – nona città più popolosa degli Stati Uniti e la terza più popolosa del Texas
 Dallas – città della Contea di Gaston, Carolina del Nord
 Dallas – città fantasma del Colorado
 Dallas – città della Contea di Gregory, Dakota del Sud
 Dallas – città della Contea di Paulding, Georgia
 Dallas – capoluogo della Contea di Polk, Oregon
 Dallas – borough della Contea di Luzerne, Pennsylvania
 Dallas – città della Contea di Barron, Wisconsin
 Dallas – villaggio della Contea di Barron, Wisconsin

Musica 
 Dallas Records – etichetta discografica croata
 Dallas – singolo degli Steely Dan del 1972
 Dallas – singolo di Alan Jackson del 1991
 Dallas – album dal vivo di Randy Meisner del 2002

Televisione 
 Dallas – serie televisiva statunitense del 1978
 Dallas – serie televisiva statunitense del 2012, sequel della serie del 1978